O termo Glastonbury pode ser utilizado nos seguintes significados:

 Glastonbury (Somerset) - cidade na Inglaterra
 Glastonbury (Connecticut) - cidade nos Estados Unidos
 Festival de Glastonbury - evento nos Estados Unidos
 Abadia de Glastonbury

Desambiguação